Змагання з карате у ваговій категорії понад 75 кг серед чоловіків на Олімпійських іграх 2020 року відбулися 7 серпня 2021 року.

Турнір

Груповий етап 
Група A

Група B

Фінальна стадія

Нотатки

Примітки

Посилання 
 Карате на офіційному сайті Олімпійських Ігор